On the Threshold – cortometraggio del 1913 diretto da George Nichols
On the Threshold – film del 1925 diretto da Renaud Hoffman